Remixed (Alicia Keys-album)
Remixed (Incognito-album)